Duursche Waarden, een Nederlands natuurgebied
 Steenfabriek Fortmond, ook bekend als baksteenfabriek De Duursche Waarden